Charles Plantade kan syfta på:

* Charles-François Plantade (1787-1870), fransk kompositör
 Charles-Henri Plantade (1764-1839), fransk kompositör